Cathedral est la traduction anglaise de cathédrale.

Toponyme

Le parc provincial et aire protégée de Cathedral est un parc provincial de la Colombie-Britannique.

Cathedral City est une ville du comté de Riverside, en Californie.
 Crystal Cathedral est le nom d'un sanctuaire protestant situé à Garden Grove, en Californie.
 Le pic Cathedral est un sommet de Californie.
 Le corral de Cathedral Valley, dans l'Utah.

Musique 
 Cathedral est un groupe anglais de doom metal/stoner metal.
 Cathedral est une chanson du groupe Crosby, Stills & Nash provenant de l'album CSN sorti en 1977

Autres 
 Cathedral est un jeu de société combinatoire abstrait au tour par tour.

Voir aussi